75017 est un nombre impair désignant :
 le code postal du  de Paris
 1999 UE5 est la désignation provisoire du 75017 astéroïde, il fut découvert par LINEAR

Homonymie de nombre